Alberto Macías (1969) – ex calciatore messicano
 Bartolomé Macías (1903-1966) – arbitro di calcio, allenatore di calcio e giornalista argentino
 Daniela Macías (1997) – giocatrice di badminton peruviana
 Enrico Macias (1938) – cantante algerino naturalizzato francese di cultura israelitica
 Francisco Macías Nguema (1924-1979) – militare, politico e dittatore equatoguineano
 Giovanni Macías (1585-1645) – religioso spagnolo
 Ildefonso Joaquín Infante y Macías (1813-1888) – vescovo cattolico spagnolo
 Isabel Macías (1984) – mezzofondista spagnola
 José Juan Macías (1999) – calciatore messicano
 Juan Carlos Macías (1945) – pittore argentino
 Luciano Macías (1935-2022) – calciatore ecuadoriano
 Macías (prima del 1340–dopo il 1370) – trovatore galiziano
 Raúl Macías (1934-2009) – pugile messicano
 Tommy Macias (1993) – judoka svedese